Seivässaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Seivässaaret (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Seivässaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar